VPB est un sigle pour :
 Vertige paroxystique positionnel bénin (on dit parfois VPB, parfois VPPB), fréquente cause de vertige en oto-rhino-laryngologie.
 Véritable Petit Beurre, ou simplement Petit Beurre, biscuit de la biscuiterie LU.

VP-B est un code qui signifie :
 .